Nisaetus – rodzaj ptaka z podrodziny jastrzębi (Accipitrinae) w rodzinie jastrzębiowatych (Accipitridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Azji Południowo-Wschodniej i Australazji.

Morfologia 
Długość ciała 43–84 cm, rozpiętość skrzydeł 95–175 cm; masa ciała 500–3900 g; samice są większe i cięższe od samców.

Systematyka

Etymologia 
 Limnaetus: epitet gatunkowy Falco limnaeetus ; gr. λιμνη limnē „bagno”; αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Falco limnaeetus ; młodszy homonim Limnaetus  (Accipitridae).
 Nisaetus (Nisaetos): rodzaj Nisus Lacépède, 1799 (jastrząb);  aetos „orzeł”.
 Necrastur: gr. νεκρος nekros „martwy”; , asturis „jastrząb”. Gatunek typowy: †Necrastur alacer .
 Phaeoaetus: gr. φαιος phaios „ciemny, brązowy, szary”; αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Falco limnaeetus .
 Limnaetops: rodza Limnaetus ; gr. ωψ ōps, ωπος ōpos „oblicze”. Nowa nazwa dla Limnaetus .

Podział systematyczny 
Do niedawna wszystkie gatunki z tego rodzaju zaliczane były do rodzaju Spizaetus skupiającego gatunki występujące w Azji, Afryce i Ameryce. Badania molekularne wykazały jednak, że gatunki azjatyckie są bliżej spokrewnione z orlikiem malajskim (Ictinaetus malayensis). Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Nisaetus kelaarti  – wojownik jarzębaty – takson wyodrębniony ostatnio z N. philippensis
 Nisaetus nanus  – wojownik mały
 Nisaetus nipalensis  – wojownik górski
 Nisaetus bartelsi  – wojownik jawajski
 Nisaetus alboniger  – wojownik żałobny
 Nisaetus lanceolatus  – wojownik krótkoczuby
 Nisaetus philippensis  – wojownik filipiński
 Nisaetus pinskeri  – wojownik leśny – takson wyodrębniony ostatnio z N. philippensis
 Nisaetus cirrhatus  – wojownik indyjski

Fragment kladogramu z uwzględnieniem rodzaju Nisaetus:

Uwagi

Przypisy 

Jastrzębiowate